Пётр Ма́шин:
 Машин, Пётр Александрович (1851 — не ранее 1907) — начальник Николаевского кавалерийского училища, начальник 10-й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант.
 Машин, Пётр Николаевич (1880—1964) — герой Первой мировой войны, командир Марковской артиллерийской бригады, генерал-майор.